Роско () — река, расположенная за Северным полярным кругом, в континентальной части Северной Канады.

Начинается из безымянного озера в западной части региона Китикмеот провинции Нунавут.

Протекает через Мелвилл-Хилс и национальный парк Туктут-Ногаит в Северо-Западных территориях, затем впадает в залив Амундсена в месте его соединения с проливом Долфин-энд-Юнион, между мысами Дис-Томпсон () и Тайсо () в Северо-Западных территориях.

История 
В ходе полярной экспедиции Стефансона — Андерсона 1908—1912 годов участники исследований обнаружили развалины инуитской деревни в окрестностях реки.

Примечания 

Реки, впадающие в Северный Ледовитый океан (Северная Америка)
Реки Нунавута
Реки Северо-Западных территорий